Мандла:
 Мандла — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Мандла — плато в Индии, у подножия гор Сатпура.
 Мандла — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.